Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 9-én rendezték Chamrousse-ban. Az aranyérmet a francia Jean-Claude Killy nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon